La Mort et tout ce qui s'ensuit (titre original : ) est une courte nouvelle de Terry Pratchett rattachée à l'univers du disque-monde et parue en 2002.

Résumé 
Il s'agit d'une réflexion parodiant notamment la physique quantique et la théorie des mondes parallèles. Elle met en scène le personnage de La Mort aux prises avec un philosophe.

Cette nouvelle a été traduite une première fois en français par Sylvain Chambon sous le titre La Mort, et ce qui vient après et rendue disponible en ligne sur le site www.lspace.org.

Liens externes  
 

Nouvelle du Disque-monde
Nouvelle britannique parue en 2002
2002 en fantasy